Диференцијал се може односити на:
 Диференцијал (инфинитезимални рачун), функцију која представља екстремну мали прираштај функције
 Диференцијал (механика), је механички део који омогућава точковима на истој осовини да се обрћу различитом брзином (нпр. приликом скретања)